Alessandro Andrade de Oliveira, noto come Alessandro Cambalhota – ex calciatore brasiliano
 Luís Filipe Andrade de Oliveira – ex calciatore portoghese
 Martinho Andrade de Oliveira – calciatore portoghese